O Campeonato Tocantinense de Futebol de 2010 é 18ª edição da principal competição de futebol do estado de Tocantins. Teve início no dia 6 de março e encerrou em 15 de maio. O campeão foi o Gurupi, que teve o direito de disputar a Copa do Brasil de 2011.

Participantes 

* A Intercap participou de 2 edições como Paraíso Esporte Clube, em 2007 e 2008.

Primeira fase

Tabela

Classificação 

* O Palmas foi punido com a perda de 3 pontos.

Segunda fase

Tabela

Classificação

Finais 
1° jogo

2° jogo

Premiação

Ver também 
 Campeonato Tocantinense de Futebol
 Federação Tocantinense de Futebol (FTF)
 Campeonato Tocantinense de Futebol de 2010 - Segunda Divisão

2010
Tocantinense